Уильям Фрай:
 Фрай, Уильям Генри (1813—1864) — американский композитор и музыкальный критик.
 Фрай, Уильям Генри (1830—1929) — американский резчик по дереву.
 Фрай, Уильям Пирс (1830—1911) — американский политик.